«Алёнка из Почитанки» — российский 4-серийный телефильм 2014 года режиссёра Сергея Русакова.

Сюжет 
Идеей сюжета стал реальный случай — история учительницы из деревни Почитанка в Сибири, в 2006 году принявшей участие в телеигре «Поле Чудес».

Алёна Грибанова — обычная учительница из сибирского села Почитанка — умница и красавица. Она всегда отгадывает ответы на самые сложные вопросы в своей любимой телеигре «Остров сокровищ». Но об это никто не знает, кроме её дочки Дуняши, и жизнь идёт обычным чередом. И вдруг ей неожиданно приходит письмо аж из самой Москвы от телеведущего Аркадия Леонидовича — приглашение стать участником новогоднего выпуска телеигры! С этого момента жизнь деревенской учительницы меняется коренным образом…

В ролях 
 Виктория Маслова — Алёнка Грибанова
 Максим Радугин — Корней
 Алина Мулина — Дуняша, дочка Алёнки
 Максим Сапрыкин — Петька, сын Цепенюка
 Николай Добрынин — Панкрат, дядя Алёнки
 Евгения Дмитриева — Глафира Макаровна, жена Панкрата, секретарь Цепенюка
 Олег Акулич — Николай Петрович Цепенюк, глава местной администрации
 Виктор Супрун — Виктор Иванович Вакин, участковый
 Игнатий Акрачков — Стас Грибанов, муж Алёнки
 Михаил Полицеймако — Аркадий Леонидович, телеведущий
 Ирина Лосева — Антонина Филипповна, участница телеигры
 Вадим Медведев — Эдуард Анастасович, режиссёр телеигры
 Павел Сборщиков — Гена Хрулёв
 Иван Оранский — Сашка
 Екатерина Копанова — Светик, дочь участкового
 Александр Карпов — Семён Куражов, носильщик
 Сергей Внуков — ''губернатор

Съёмки 
Место съёмок — подмосковной городок Лыткарино.

Показ 
Премьерный показ по телевидению состоялся 7 января 2017 года на канале «Россия-1».

Фестивали 
Фильм участвовал в конкурсной программе III-го Российского кинофестиваля «Провинциальная Россия» (2015).

Примечания

Источники 
  Фильм «Алена из Почитанки» облагородит нашу жизнь // Аргументы и Факты, № 32, 8 августа 2007
 Фильм о кузбасской учительнице покажут в московском Доме кино // Комсомольская правда, 12 марта 2016

Фильмы России 2014 года
Новогодние фильмы России